Суперкубок УЕФА 2021 () — футбольный матч, который состоялся 11 августа 2021 года и стал 46-м розыгрышем Суперкубка УЕФА. В нём встретились победитель Лиги чемпионов «Челси» и победитель Лиги Европы «Вильярреал» в сезоне 2020/2021. Матч прошёл на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).

Выбор места проведения 

28 сентября 2018 года УЕФА запустила открытый тендер, чтобы выбрать места проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Ассоциации должны были до 26 октября 2018 года выразить заинтересованность и подать заявку на досье. должен быть представлен до 15 февраля 2019 года.

УЕФА объявил 1 ноября 2018 года, что четыре ассоциации выразили заинтересованность в проведении Суперкубка УЕФА 2021 года, и 22 февраля 2019 года все четыре ассоциации представили свои досье к крайнему сроку.

«Уиндзор Парк» был выбран Исполнительным комитетом УЕФА 24 сентября 2019 года во время их встречи в Любляне, Словения.

Команды

Матч

Статистика

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021
 Финал Лиги Европы УЕФА 2021
 Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2021

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

2021
Европейский футбол в сезоне 2021/2022
Август 2021 года
События 11 августа
Футбол в Северной Ирландии
Суперкубок УЕФА 2021
Суперкубок УЕФА 2021